Maka Gyula (1945–2014) nagybőgőművész
 Maka Gyula (1988–) konferanszié, színművész